Codice civile (1942)
 Codice civile del Regno d'Italia (1865)
 Regno di Sardegna
 Codice civile per il Regno di Sardegna (1838)

 Codice civile svizzero (1907)